Charles Ablitzer (1793-?), graveur ;
 Jean-Charles Ablitzer (1946-), organiste et professeur d'orgue.